Pablo Iglesias Posse (1850-1925), polític espanyol fundador del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) i de la Unió General de Treballadors (UGT)
 Pablo Iglesias Turrión (1978), politòleg, líder de Podem i presentador de televisió espanyol.